Single numer jeden w roku 2006 (USA)
 Single numer jeden w roku 2006 (Japonia)

Zobacz też